Velika nagrada Španije 1974 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 28. aprila 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 84
| 2:00:29,56
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 84
| + 35,61 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 83
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 82
| +2 kroga
| 13
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 82
| +2 kroga
| 9
| 2
|-
! 6
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 82
| +2 kroga
| 8
| 1
|-
! 7
| 16
|  Brian Redman
| Shadow-Ford
| 81
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 8
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 81
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 81
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 81
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 11
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 80
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 12
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 80
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 78
| +6 krogov
| 14
|  
|-
! 14
| 23
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 76
| Zavrten
| 25
|  
|-
! NC
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 73
| +11 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 43
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 37
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 35
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 37
|  François Migault
| BRM
| 27
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 26
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 23
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 30
|  Chris Amon
| Amon-Ford
| 22
| Zavore
| 23
|  
|-
! Ods
| 8
|  Rikky von Opel
| Brabham-Ford
| 14
| Puščanje olja
| 24
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 12
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 2
| Motor
| 11
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Tom Belsø
| Iso Marlboro-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'20.830

Formula 1 sezona 1974
1974